

Persone 
 Jan van der Lans (1933-2002) – teologo olandese
 Håkan Lans (1947) – inventore svedese
 Arij Lans Bovenberg (1958) – economista olandese
 Anton Lans (1991) – calciatore svedese

Geografia

Austria 
 Lans – comune nel distretto di Innsbruck-Land (Tirolo)

Francia 
 Lans – comune nel dipartimento della Saona e Loira (Borgogna-Franca Contea)
 Lans-en-Vercors – comune nel dipartimento dell'Isère (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Mont-de-Lans – comune nel dipartimento dell'Isère (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Villard-de-Lans – comune nel dipartimento dell'Isère (Alvernia-Rodano-Alpi)
 Cantone di Villard-de-Lans – cantone soppresso con capoluogo Villard-de-Lans

Italia 
 Lans – nome piemontese di Lanzo Torinese, comune nella città metropolitana di Torino (Piemonte)